Григоревский — украинская фамилия. Известные носители:

 Григоревский, Виталий Михайлович (1930—1981) — астроном.
 Григоревский, Михаил Валерьевич (1985—2008) — российский офицер, Герой Российской Федерации.
 Григоревский, Николай Константинович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Григоревский, Роман (род. 1997) — российский футболист.